

Pessoas
Booker Huffman
Booker T. Jones
Booker T. Washington
Cedella Booker

Localidades
Booker (Texas)

Outros
Prémio Man Booker
Booker (série de TV) - uma série de televisão estrelada por Richard Grieco e Carmen Argenziano.

Desambiguação